Andrzej Tolibowski (zm. 1510)
 Andrzej Tolibowski (zm. 1623)